Виктор Сергеевич Александров () — российский футболист, защитник клуба «Пари Нижний Новгород».

Занимался футболом в «Нижнем Новгороде», воспитанник академии ФК «Рубин». В молодёжном первенстве в сезонах 2019/20 — 2020/21 провёл 15 матчей, забил один гол. В сезоне ЮФЛ 2019/20 — 15 игр, два гола. В январе 2021 года был отдан в аренду до конца года в латвийский клуб «Валмиера». Дебютировал в чемпионате 25 июня. 15 февраля 2022 на правах аренды до конца года с опцией выкупа перешёл в «Нижний Новгород».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Валмиера»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»